Шанский — фамилия.

Известные носители:
 Шанский, Дмитрий Николаевич — историк, историограф (МГУ).
 Шанский, Николай Максимович (1922—2005) — филолог.

Топоним:
 Шанский (Зилаирский район)
 Шанский Завод — село в Калужской области России

См. также 
 Шанский язык — язык шанов, распространён в Мьянме
 Шанский алфавит